Selberg steht für:

 Selberg (Donnersbergkreis), ein Berg im Donnersbergkreis
 Selberg (Landkreis Kusel), ein Berg im Landkreis Kusel
 Großer Selberg, ein Berg in Vlotho im Landkreis Herford
 Kleiner Selberg, ein Berg in Vlotho im Landkreis Herford beim Großen Selberg
 Lemma von Selberg (nach Atle Selberg), Begriff aus der Mathematik

Selberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Selberg (1910–1989), norwegischer Ingenieur
 Atle Selberg (1917–2007), norwegisch-US-amerikanischer Mathematiker
 David Selberg (1995–2018), schwedischer Eishockeyspieler
 Eduard Selberg (1811–1878), deutscher Mediziner, Schriftsteller und Geograf
 Henrik Selberg (1906–1993), norwegischer Mathematiker
 Jasmin Selberg (* 1999), deutsche Schönheitskönigin
 Sigmund Selberg (1910–1994), norwegischer Mathematiker

Siehe auch:

 Sellberg
 Sellenberg
 Seelberg